Wicehrabiowie Finlay 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Finlay
 1919–1929: Robert Bannatyne Finlay, 1. wicehrabia Finlay
 1929–1945: William Finlay, 2. wicehrabia Finlay

Tytuł wygasł wraz ze śmiercią 2. wicehrabiego Finlay.

Finlay